De Oberliga Hamburg 2019/209 was het 75ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg en de vijfde klasse van Duitsland. De competitie begon op 26 juli 2019. Op 13 maart 2020 werd de competitie stopgezet vanwege de coronapandemie. Nadat in mei al beslist werd om de Regionalliga Nord niet meer verder te spelen werd ook de Oberliga volledig stopgezet. 

Omdat niet alle clubs evenveel wedstrijden gespeeld hadden kwam er een aparte stand met een coëfficiënt (aantal punten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden). Teutonia Ottensen promoveerde naar de Regionalliga omdat Dassendorf daar geen licentie voor aanvroeg. Er was dit jaar geen degradatie, het volgende seizoen spelen er 19 clubs in de Oberliga.

Eindstand

Eindstand op basis van coëfficiënt

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2019/20